«Тысяча слов» () — американская комедийная драма 2012 года. Режиссёр Брайан Роббинс и исполнитель главной роли Эдди Мёрфи уже работали вместе при съёмках фильма «Уловки Норбита», который получил исключительно негативные отзывы: все 57 обзоров на Rotten Tomatoes были отрицательными, и комедия получила 3 номинации на «Золотую малину».

Сюжет 
Книжный агент Джек Макколл может уговорить любого, он умеет так болтать, как другим и не снилось. Но однажды герой нарывается на доктора Синджу, современного гуру. И вместо того, чтобы убедить его подписать контракт, становится обладателем Дерева Бодхи на своём газоне. С каждым сказанным словом листья падают со священного дерева, и мистер Макколл знает, что ему осталось сказать только 1000 слов, а когда упадёт последний лист — он умрёт.

В ролях 
 Эдди Мерфи — Джек Макколл
 Клифф Кертис — Доктор Синджа
 Кларк Дьюк — Аарон
 Керри Вашингтон — Каролин Макколл
 Эллисон Дженни — Саманта Дэвис

Производство 
Фильм снимался в конце весны и летом 2008 года с предполагаемой датой релиза в первой половине 2009 года. Однако после разрыва отношений осенью 2008 года между Paramount Pictures и DreamWorks он на два с половиной года лёг на полку. В начале 2011 года были предприняты пересъёмки, после которых «Тысяча слов», наконец, обрела дату премьеры в январе 2012 года. Однако после ухода Эдди Мерфи с поста ведущего премии «Оскар», релиз был снова перенесён сначала на апрель, а затем на 9 марта 2012 года.

Отзывы 
Фильм получил крайне негативные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes получил рейтинг 0 %.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы США 2012 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Комедийно-драматические фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы DreamWorks Pictures